Szukając siebie – film z 2000 roku, w reż. Gusa Van Santa
 Szukając siebie – film z 2004 roku, w reż. Alkinosa Tsilimidosa
 Szukając siebie – powieść dla młodzieży autorstwa Meg Cabot